Leo II. ist der Name folgender Personen:

 Leo II. (Byzanz) (467–474), byzantinischer Kaiser
 Leo II. (Papst) († 683), Papst
 Leo II. (Armenien) († 1219), König von Armenien

Siehe auch:
 Leo-II-Zwerggalaxie, kurz auch Leo II (manchmal auch Leo B), eine spheroidale Zwerggalaxie im Sternbild des Löwen.